Der  ICC World Cricket League Division One 2007 war die erste Ausgabe dieses One-Day-Cricket-Wettbewerbes nach der Auflösung der ICC 6 Nations Challenge und fand zwischen dem 29. Januar und 7. Februar 2007 in Kenia statt. Das Wettbewerb war Teil der ICC World Cricket League 2007–09. Es diente auch als Qualifikationsturnier für die ICC World Twenty20 2007. Im Finale setzte sich Kenia gegen Schottland mit acht Wickets durch und beide qualifizierten sich für die ICC World Twenty20 2007 in den West Indies.

Teilnehmer 
Teilnehmer waren die besten sechs Associate Member des ICC. Keine Mannschaft stieg in die Division Two ab, wobei alle sich für die ICC Cricket World Cup Qualifier 2009 qualifiziert haben.

Format 
In einer Gruppenphase spielte jedes Team gegen jedes andere ein Mal. Der Sieger eines Spiels bekam zwei Punkte, für ein Unentschieden oder No Result gab es einen Punkt. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für den ICC World Twenty20 2007 und bestritten ein Finale.

Stadion 

Die folgende Stadien wurden als Austragungsort vorgesehen

Vorrunde

Finale

Weblinks 
 Die Serie auf Cricinfo

Einzelnachweise 

One 2007
Internationale Cricket-Saison 2006/07
Sportveranstaltung in Nairobi